Bliemeister ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bliemeister (1900–1987), deutscher Jurist
 Thomas Bliemeister (* 1956), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Bliemeister-Verfahren, das nach Louis Bliemeister benannte Verfahren zur Bleischrot-Herstellung